Beale Street Blues steht für:

 Beale Street Blues (Lied), Song von W. C. Handy aus dem Jahr 1916
 Beale Street Blues (Roman) (Originaltitel: If Beale Street Could Talk), Roman von James Baldwin aus dem Jahr 1974